Валентина Александровна Машина (6 августа 1935 ― 19 октября 2016) ― советский и российский акушер-, почётный гражданин города Липецка (2011). Заслуженный врач Российской Федерации.

Биография 
Родилась 6 сентября 1935 года в городе Горький, в семье военного инженера Демидова Александра Николаевича. В 1953 году завершила обучение в средней общеобразовательной школе № 17 города Лиски Воронежской области и в этом же году успешно сдала вступительные экзамены в Воронежский государственный медицинский институт на педиатрический факультет. Завершив обучение в институте стала работать по направлению в Судбищенской районной больнице Орловской области. В 1964 году переехала на постоянное место жительство в город Липецк. Трудилась акушером-гинекологом МСЧ «HЛMK», с 1977 года была назначена и выполняла обязанности заведующей первым операционным гинекологическим отделением. В 2007 году вышла на заслуженный отдых.

С её участием и под руководством была организована гинекологическая служба города Липецка. Она 40 лет работала врачом операционистом, провела больше 15 тысяч операций. Огромную работу провела по профилактике снижения числа абортов.

Она предложила и внедрила в деятельность гинекологических служб города идею проведения лапароскопических операций. Являлась врачом-наставником для молодых специалистов, около 200 последователей могут считать Валентину Александровну своим учителем. 

За многолетний труд её неоднократно представляли к награждению государственными и ведомственными наградами. В 1976 году она получила звание «Ударник коммунистического труда», а в 1977 году — «Победитель социалистического соревнования». 

Решением Липецкой городской Думы в 2011 году ей было присвоено звание "Почётный гражданин города Липецка". 

Проживала в городе Липецке. Умерла 19 октября 2016 года. Похоронена на аллее Почетных граждан Липецка Косыревского кладбища.

Награды и звания 
 Орден Трудового Красного Знамени (1986),  
 другими медалями
 Заслуженный врач Российской Федерации,
 Отличник здравоохранения (СССР),
 Почётный гражданин города Липецка (2011).

Примечания

Ссылки 
 Почётный гражданин Липецка, Машина В.А.
 Врач Валентина Александровна Машина

Выпускники Воронежского медицинского университета
Похороненные в Липецке
Почётные граждане Липецка